Valli steht für:
 Valli (Estland), Ort in Raikküla, Kreis Rapla, Estland

Valli ist der Familienname folgender Personen:
 Alida Valli (1921–2006), italienische Schauspielerin
 Éric Valli (* 1952), französischer Fotograf und Regisseur

 Frankie Valli (* 1934), US-amerikanischer Sänger
 Luigi Valli (1878–1931), italienischer Literaturkritiker
 Marco Valli (* 1985), italienischer Politiker
 Matteo Valli (* 1986), san-marinesischer Fußballspieler
 Romolo Valli (1925–1980), italienischer Schauspieler
 Viola Valli (* 1972), italienische Schwimmerin
 Virginia Valli (1898–1968), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Vali
 Walli